Il singolare del torneo di tennis ATP Madrid 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Manuel Orantes 7-6 6-1 2-6 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Madrid 1975